

Cinema 
Ema – film del 2016 diretto da Kadri Kõusaar
Ema – film del 2018 diretto da Martin Chichovski
Ema – film del 2019 diretto da Pablo Larraín

Codici 
 EMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto delle Midlands Orientali di Castle Donington (Regno Unito)
 ema – codice ISO 639-3 della lingua emai-iuleha-ora

Geografia 
 Ema – fiume della Toscana (Italia)

Sigle
 EMA (Egmont Manga & Anime) – casa editrice tedesca di manga ed anime
 EMA (MTV Europe Music Awards) – concorso musicale europeo di MTV
 EMA (Exponential Moving Average) – media mobile esponenziale
 EMA (European Medicines Agency) – agenzia dell'Unione europea per la valutazione dei medicinali

Musica 
 EMA – sigla degli Eesti Muusikaauhinnad
 EMA – sigla degli MTV European Music Awards
 EMA – sigla di Evrovizijska Melodija
 EMA – nome d'arte e acronimo della musicista Erika M. Anderson

Religione 
 Ema – tavolette su cui i credenti Shintoisti scrivono preghiere o desideri